Петрохан може да се отнася за:
 Петрохан – връх в Западна Стара планина
 Петрохан – проход в Западна Стара планина югоизточно от върха
 „Петрохан“ – хижа в Западна Стара планина югоизточно от прохода
 Каскада „Петрохан“ – водноелектрическа каскада в района на прохода
 „Петрохан“ – водноелектрическа централа от каскада „Петрохан“ в северната част на прохода
 „Петрохан“ – изравнител (водохранилище) от каскада „Петрохан“ в южната част на прохода
 „Петрохан“ – учебно-опитно горско стопанство източно от прохода